Het tennistoernooi van Wimbledon in 1981 bij de vrouwen werd voor de 88e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Chris Evert-Lloyd won het toernooi voor de derde keer door in de finale de als tweede geplaatste Tsjechoslowaakse Hana Mandlíková met 6-2 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1981